A Nyúlcipő a Mekk Elek, az ezermester című bábfilmsorozat harmadik része. Mekk mester séta közben felfigyel a nyulak beszélgetésére, hogy félnek a vadásztól a vizslájától és a csősztől. Felajánlja szolgálatait fejenként egy fej káposzta ellenében. A kedves szeretett Mekk mester egyedi módon akar segíteni a nyusziknak, mely végül a cipész mesterségének a végéhez vezet.

Cselekmény 
Mekk Mester reggeli séta közben meghallja a nyulak beszélgetését és azonnal segítségükre siet. Eleinte ugyan bizalmatlanok, hiszen félnek a vadásztól a kutyájától meg a csősztől is és alig mernek kimenni a répaföldre. De aztán elhiszik, hogy egyedül a mester tud nekik olyan csősz ellen védő szert és vadászmentesítőt készíteni, amitől bátrabbak lehetnek. Megbeszélik, hogy 12 órára menjenek a nyulak Mekk mester házához és fejenként egy kelkáposztáért elkészíti nekik a csodaszert. Hazaérve gyorsan kiderül ötlete sincs mit kéne készítenie, 10 órakor még kedvenc könyvét olvassa, amikor a történetben egy rabló elől úgy menekülnek, el hogy felveszik a nyúlcipőt és kereket oldanak az áldozatok. Ettől Mekk Elek is megvilágosodik és viharos sebességgel nyúlcipők készítésébe fog. Délre el is készül és a nyulak is megérkeznek, akiknek megmutatja a csodaszert. Első ránézésre ormótlan bocskornak tűnik a csodaszer, de a hiszékeny nyulak kifizetik és felpróbálják a nem mérethelyes lábbeliket, melyben lépni alig bírnak és közben a varjú jelez, hogy jön a vadász, így menekülni próbálnak, de pár lépés után kicsi nyuszirakás módjára a földön hemperegve jönnek rá, hogy túl nagyot kívántak és átverte őket a nagyszájú kontár. Megdobálják hát a levetett cipőkkel a mestert és ezzel véget ér a cipész mestersége is.

Alkotók 
 Rendezte: Imre István
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Bálint Ágnes
 Zenéjét szerezte: Ránki György
 Operatőr: Kiss Lajos
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Czipauer János
 Figura- és díszlettervező: Koós Iván
 Munkatársak: Benedek László, Lambing Antal, Mazács Miklós, Móritz Róbert, Pölöskei Gyula, Pintér Pálné, Sánta Béla, Szabó László
 Felvételvezető: Dreilinger Zsuzsa
 Gyártásvezető: Magyar Gergely Levente
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Jánosné

A Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió készítette.

Szereplők 
 Mekk Elek: Balázs Péter
 Flórián papagáj: Szuhay Balázs
 Nyulak: Deák B. Ferenc, Harkányi Endre, Körmendi János, Somogyvári Pál
 Kakukk: Faragó Sári
 Holló Károly: Szatmári István

Rövid dal 
 Fürgén, gyáván, legek vagyuk – Előadja: Deák B. Ferenc, Harkányi Endre, Körmendi János, Somogyvári Pál
 Csirisz, szegecs ár – Előadja: Balázs Péter

Jegyzetek

Források

További információk 
 
 

Mekk Elek, az ezermester